Gminy w USA:
 Farina (ang. Farina Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
Miejscowości w USA:
 Farina – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
Przedsiębiorstwa:
 Farina gegenüber (niem. Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz, franc. Jean Marie Farina vis-à-vis de la place Juliers) – przedsiębiorstwo z branży perfumeryjnej z siedzibą w Kolonii (Niemcy), najstarszy (spośród obecnie istniejących) producent wody kolońskiej i perfum
Osoby:
 Alessandro Farina (ur. 1976) – siatkarz
 Carlo Farina (1600 - 1639) – kompozytor
 Dennis Farina (ur. 1944) – aktor
 Frank Farina (ur. 1964) – piłkarz
 Giuseppe Farina (1906 - 1966) – kierowca wyścigowy
 Johann Maria Farina (1685 - 1766) – producent perfum
 Raffaele Farina (ur. 1933) – kardynał
 Silvia Farina Elia (ur. 1972) – tenisistka
Stadion piłkarski:
 Estádio Antonio David Farina